Deborah Morgan peut faire référence à :
 Deborah Ann Morgan (née en 1956), dite Debbi Morgan, une actrice américaine ;
 Debra Morgan, un des personnages principaux de la série télévisée Dexter.